Görzhausen ist der Ortsname  von 
 Hof Görzhausen
 einer Hofstelle in Mecklenburg, seit 1951 eingemeindet zu Hohen Demzin